Вальдивиа или Вальдивия, :

Топонимы 
 Вальдивия — город в Чили,
 Вальдивия — провинция в Чили,
 Вальдивия — река в Чили,
 Вальдивия — город и муниципалитет в Колумбии,

Персоналии 
 Вальдивия, Педро де (ок.1500—1553) — первый губернатор испанской колонии Чили, конкистадор.
 Вальдивия, Хорхе (род. 1983) — чилийский футболист.

Другое 
 Вальдивия — одна из древнейших культур Южной Америки (Эквадор).
 Вальдивия () — род цветковых растений из семейства Эскаллониевые, встречающихся на юге Чили.

См. также 
 Помар-де-Вальдивиа — муниципалитет в Испании.